

Відомі носії 
 Дерій Василь Антонович ( 26 червня 1959, с. Нагірянка, Чортківський район, Тернопільська область) — український науковець у галузі бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, поет, літературознавець, доктор економічних наук, професор Тернопільського національного економічного університету, академік Академії економічних наук України.
 Дерій Богдана Василівна ( 6 січня 1956, с. Великий Говилів, Теребовлянський район, Тернопільська область)  — український драматург, прозаїк.
 Дерій Олександр Вікторович (1992—2022) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.